Bieg na 15 km mężczyzn techniką klasyczną podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został przeprowadzony 12 lutego. Zawody odbywały się na trasach w Soldier Hollow, a przystąpiło do nich 67 zawodników z 26 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Estończyk Andrus Veerpalu.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002